Арташес Бабалян (; , , Елизаветпольская губерния, Российская империя — , , Иран) — армянский политик, видный государственный и общественный деятель, член Армянской Революционной Федерации (АРФ), министр социальной защиты Первой Республики Армения (31 октября 1919—5 мая 1920).

Биография 
Окончил реальное училище Шуши. В 1912 — медицинский факультет Университета Женевы.

Работал врачом в Петербурге и Баку, в 1914 — в больнице Харькова. Участник Первой мировой войны . Служил главным врачом добровольческого полка Вартан. В 1915 был награждён медалью за заботу о раненых и самопожертвование.

Активный участник создания Первой Республики Армения в 1917 году. Член Национального собрания Первой Республики Армения в 1917 году.

Во время армяно-грузинской войны 1918 года утверждал, что сил армянской армии было достаточно, чтобы достичь Тифлиса и там решить все накопившиеся проблемы.

В июле 1919 г. армянская власть потерпела тяжелые потери в Нахиджеване, где была образована армянская губерния, располагались малочисленные армянские войска, но почти полностью мусульманское население находилось под влиянием турок и азербайджанцев. Член кабинета министров Армении Арташес Бабалян вспоминает: «Весной 1919 г. английские войска заняли Шарур и Нахиджеван и передали нам власть в этих двух уездах. Нам с трудом удалось удержать власть два месяца. Местное татарское население под руководством турецких офицеров 23 июля восстало. Неся большие потери, наши войска вынуждены были отступить к Еревану. Во время восстания английских войск в Нахиджеване не было, и именно это позволило населению взбунтоваться, напасть на наши войска и захватить власть. Тщетны были обращения и настоятельные просьбы нашего правительства оставить хотя бы малочисленный английский контингент ещё на некоторое время».

10 августа 1920 вместе с Аршаком Джамаляном участвовал переговорах в Тифлисе с полпредом РСФСР большевиком Борисом Леграном, по вопросам соглашения о занятии Красной Армией спорных областей — Зангезура, Карабаха и Нахичевана, а также о признании независимости Республики Армения. Участвовал в заключении мирного договора между РСФСР и Арменией.

В сентябре-ноябре 1920 года — участник турецко-армянской войны, как представитель премьер-министра С. Врацяна был направлен в Карс, где 30 октября был арестован. После освобождения из плена в 1921 году отправился в Тебриз, затем в Тегеран, работал там в военном госпитале.

В сентябре 1943 по требованию советских властей, введённых в Иран, был арестован, выпущен на свободу в июне 1945 года.

Долгое время жил в эмиграции. Умер в Тегеране.

Является автором воспоминаний «Страницы армянской истории независимости» (Каир, 1959 // «Pages from Armenian independence history», Cairo, 1959).

Примечания

Литература 
 The Republic of Armenia: The first year, 1918—1919 By Richard G. Hovannisian; ISBN 0520018052
 The Armenian People from Ancient to Modern Times: Foreign dominion to statehood: the fifteenth century to the twentieth century, By Richard G. Hovannisian, ISBN 140396422X, p.341

Ссылки 
 Artashes Babalyan

Министры Армении
Общественные деятели Армении
Медики Армении
Мемуаристы Армении
Члены партии «Дашнакцутюн»
Выпускники Женевского университета